Daniel Mahrer – ex sciatore alpino svizzero
 Pavel Mahrer – calciatore cecoslovacco
 Thorsten Mahrer – calciatore austriaco